Фридрих Зе́миш (; 20 сентября 1896, Берлин — 16 августа 1975, Западный Берлин) — немецкий шахматист, гроссмейстер (1950), шахматный теоретик.

Внёс важный вклад в теорию дебютов: имя Земиша носят системы в защите Нимцовича, староиндийской защите.

Фридрих участвовал двух мировых войнах.
Во Второй Мировой войне Земиш уже имел важных покровителей, и в горячих местах практически не был. За критику Гитлера отсидел несколько месяцев в концентрационном лагере.

Спортивные результаты 

Известен также тем, что на турнире в Линчепинге (1969) просрочил время во всех 13 партиях. Это рекорд проигрышей в результате просрочки времени (согласно специальному шахматному выпуску Книги рекордов Гиннеса 1987 года).

В турнире — своем последнем — он выиграл первую партию в блестящем стиле. Во второй сделал ничью запоминающимся трюком в позиции, которая на первый взгляд выглядела безнадежной. Все последующие тринадцать партий он проиграл просрочкой времени.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Личная карточка Фридриха Земиша на сайте 365chess.com
 Личная карточка Фридриха Земиша на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Германии
Шахматные теоретики
Участники шахматных олимпиад
Спортсмены Берлина